Peck [pek] může být:

příjmení osob
 Bob Peck (1945–1999) – britský herec
 Eduard Peck (1857–1931) – historik, vlastivědný pracovník a sběratel lidových písní
 Ethan Peck (* 1986) – americký herec
 Gregory Peck (1916–2003) – americký herec
 Charles Horton Peck (1833–1917) – americký mykolog
 Karel Peck (1904–??) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Morgan Scott Peck, také Scott Peck (1936–2005) – americký psychiatr a spisovatel
 Nat Peck (1925–2015), americký jazzový pozounista
 Scott Peck viz Morgan Scott Peck

lidská sídla
 Ve Spojených státech amerických
 Peck (Idaho)
 Peck (Kansas)
 Peck (Michigan)
 Peck (Wisconsin)

jiný význam
 Fort Peck – přehrada na řece Missouri v Montaně v USA

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno